

Медфілд — місто, штат Массачусетс
 Медфілд — переписна місцевість, штат Массачусетс